The Great American Bash (WCW), de oorspronkelijk Great American Bash dat geproduceerd werd door World Championship Wrestling, van 1985 tot 2000.
 WWE The Great American Bash, een jaarlijks pay-per-viewevenement van World Wrestling Entertainment, van 2004 tot 2009.